Keiser est un nom notamment porté par :

Patronyme 
 Joseph Toussaint Keiser (1826-1912), général français.
 Max Keiser, trader, journaliste et producteur de film documentaire américain.
 Reinhard Keiser, compositeur allemand de musique baroque.

Toponyme

Keiser, ville de l'Arkansas.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme